Гиносексуал () — термин, которым иногда называют людей, испытывающих романтическое и/или сексуальное влечение к женщинам и женственным мужчинам. Другими словами, влечение к человеку, обладающего женственными, феминными чертами.

Как противоположность гиносексуальности иногда называют андросексуальность, как обозначение влечения к мужественности.

Сексолог Барбара Карреллас отмечает, что определение себя как гиносексуала — это «отличный способ описать чьё-то влечение к людям транс-спектра без объективации или фетишизации транс-людей».

Примечания 

Сексуальная ориентация
ЛГБТ